Municipio de Hope puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hope (condado de Cavalier, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Hope (condado de Ramsey, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Hope (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.
 Municipio de Hope (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Hope (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Hope (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Hope (condado de Lincoln, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Hope (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Warren.